En portugais, paulista est le gentilé pour les personnes originaires de l'État de São Paulo

Mais aussi :



Toponyme

 Paulista municipalité située dans l'État de la Paraïba ;
 Paulista municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 L'avenida Paulista, une des principales avenues de la ville de São Paulo, sur laquelle se trouve la station de métro Paulista ;
 Jardim Paulista, un district à l'ouest de cette ville.

Football
Paulista désigne plusieurs clubs de football brésiliens :
 Paulista (Jundiaí) ;
 Paulista (São Paulo).

Homonymie de toponyme